Consiglio regionale – l'organo legislativo delle regioni italiane;
Consiglio regionale – l'organo d'amministrazione delle regioni della Francia;
Consiglio regionale – l'assemblea dei comuni svizzeri con il maggior numero d'abitanti;
Consiglio regionale – uno dei livelli del governo locale israeliano.